FG, Fg eller fg kan avse: 

 FG – en fiskebåt från Falkenberg, ser Svenska distriktsbeteckningar
 FG – IATA:s kod ett flygbolag med hemvist i Afghanistan, se Ariana Afghan Airlines
 fg – SI-symbol för en massenhet, se Femtogram